Eser bzw. Eşer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Eser (1936–2021), deutscher Wirtschaftsfunktionär in der DDR
 Albin Eser (1935–2023), deutscher Strafrechtswissenschaftler
 Archibald Eser (* 1961), deutscher Kinderdarsteller
 Burhan Eşer (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Enes Eser (* 1990), türkischer Fußballspieler
 İdil Eser (* 1963), türkische Menschenrechtsaktivistin
 Leonhard Eser (1889–1960), deutscher Politiker (WAV), Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung in Bayern
 Ruprecht Eser (1943–2022), deutscher Fernsehjournalist
 Sertan Eser (* 1974), deutsch-türkischer Fußballspieler und -trainer
 Thomas Eser (* 1962), deutscher Kunsthistoriker, bayerischer Landeshistoriker, Archäologe und Leiter des Nürnberger Museumsverbundes
 Tunahan Eser (* 1993), türkischer Badmintonspieler
 Uta Eser (* 1964), deutsche Biologin und Umweltethikerin
 Willibald Eser (1933–2005), deutscher Drehbuchautor

ESER steht als Abkürzung für:
 Einheitliches System Elektronischer Rechentechnik

Siehe auch:
 Esser (Eßer)
 ESR
 SR

Abkürzung